Der Dreiband Grand Prix 1989/1 war das 13. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 8. Januar 1989 in Vejle statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX" ausgetragen.

Geschichte 
Das Turnier in Vejle endete mit einem Familienduell, in dem der Vater seinen Sohn mit 3:2 Sätzen bezwang. Platz drei ging an Raymond Steylaerts.

Turniermodus 
52 Spieler traten in einer Qualifikation an, um zwölf Spieler zu ermitteln, die mit den 20 Gesetzten das Hauptturnier bestritten. Im Hauptturnier wurde in der ersten Runde auf zwei und ab dem Achtelfinale auf drei Gewinnsätze bis 15 gespielt.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Abschlusstabelle

KO-Runde

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1989/1
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Vejle Kommune